Las Calaveras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calaveras (ort), Chihuahua, Uruachi, 
 Las Calaveras, Sinaloa, Ahome, 
 Las Calaveras, Jalisco, Tecolotlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar